Тумивара (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер) там, где в трассу  вливается региональная дорога .

Демография 
Население — 286 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 321 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Северный Типперэри